Ипуейрас (Сеара) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Ипуейрас (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.